Кроншта́дтская площадь:

 Кронштадтская площадь — площадь в Тамбове.
 Кронштадтская площадь — площадь в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Кронштадтская улица
 Кронштадтский бульвар
 Кронштадтский переулок
 Кронштадтский путепровод
 Кронштадтское шоссе